Rosa 'Tchaikovski' — сорт роз класса Грандифлора, серии Romantica ™. 

Регистрационное название MEIchibon.

Патент: США, 29 июня 2004, PPAF 2003.

Название 'Maggie', под которым сорт поставляется в Австралию назван в честь Мэгги Тэбберер (Maggie Tabberer), в Россию и США поставляется под названием 'Tchaikovski'.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Создан во Франции, в питомнике Meilland International в 2003 году. В США, с 2003 года сорт реализуется под названием 'Tchaikovski', под этим же названием продается в России. В Австралии сорт известен с 2004 года под названием 'Maggie'.

Биологическое описание 

В Западной Европе высота куста 150—185 см, по другим данным 80—90 см.

Цветки старинной формы, кремового цвета с абрикосовым или бледно-жёлтым центром. Диаметр цветков 8—10 см. Лепестков 41 и более. 3—5 цветков в соцветии.

Аромат от умеренного до сильного.

Листья полуглянцевые, тёмно-зелёные.

Цветение с июля по сентябрь.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 6b (−17.8 °C... −20.6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к заболеваниям очень высокая.

Используют в миксбордерах, групповых посадках и бордюрах. Роза отличается быстрым ростом и обильным цветением. Один раз в три года может понадобиться омолаживающая обрезка.

Болезни и вредители

Литература

Ссылки 
 'Tchaikovski' rose Description на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Сайт питомника Meilland

Примечания 

Tchaikovski